«Ты есть…» — художественный фильм 1993 года режиссёра Владимира Макеранца по повести Виктории Токаревой «Я есть. Ты есть. Он есть».

Сюжет 
Героиня фильма Анна одна вырастила сына. Она непритязательна, проста, привлекательна, знает французский язык и работает на любимой работе. Её любит красивый и богатый мужчина, её жизнь проходит в светских раутах, высоких приёмах и банкетах. Неожиданно её сын Олег приводит домой девушку-сироту Ирину — воспитанницу детского дома, а утром объявляет, что они поженились. Ирина ведёт себя со свекровью вызывающе и нагло. Назревает конфликт, и Олег с женой переселяются. Спустя какое-то время ребята попадают в тяжёлую аварию: Ирина полностью парализована, и сын приносит её к матери домой. Олег находит целителя, который готовит лекарство и отдаёт его Анне с инструкциями. Анна выхаживает Ирину. Олег заводит роман с коллегой, а выздоровевшая Ирина живёт в квартире его матери.

В ролях 
 Анна Каменкова — Анна
 Вадим Любшин — Олег, сын Анны, врач
 Инга Ильм — Ира, жена Олега, детдомовка
 Регимантас Адомайтис — Вершинин, поклонник Анны
 Татьяна Лютаева — Юлия Петракова, заведующая отделением, любовница Олега
 Наталья Ковалева — подруга Анны
 Наталья Потапова — подруга Анны
 Иван Краско — народный целитель

Примечания

Ссылки 
 Места съёмок фильма

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Владимира Макеранца
Экранизации произведений Виктории Токаревой
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы России 1993 года
Фильмы об инвалидах